Balogh Lajos (1903–1986) atléta, távolugró, edző, gépészmérnök
 Balogh Lajos (1928) festő, grafikus
 Balogh Lajos (1933–2020) nyelvész
 Balogh Lajos (1948) agrármérnök
 Balogh Lajos (1962) botanikus muzeológus, osztályvezető
 Balogh Lajos (1966) sorozatgyilkos, a százhalombattai rém